Шестнадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА

С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2007.

Официальные матчи

 Легенда

Первый матч  на новом стадионе «Красноармейск» — ставшим на ближайшие годы домашней ареной сборной.

Норвегия прилагала максимум усилий сохранить свои ворота в неприкосновенности, так как это был прощальный матч за сборную вратаря Бенте Нордбю.

Товарищеские матчи

Тренировочный матч

Тренировочная встреча в режиме 3 тайма по 30 минут.

Игры и голы

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2007 года».

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания

Литература